Vadim Valerievitch Chakhraïtchouk - en russe : , et en anglais :  (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukrainien. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 1991, il commence sa carrière avec le HK Sokol Kiev en Superliga. Après un passage à Kazan, il rejoint la DEL en 1997. Avec l'équipe de Nuremberg, il termine vice-champion la saison suivante. En 2000, il revient en Russie. En 2005, il remporte le titre sous les couleurs du HK Dinamo Moscou. En 2008, il intègre l'effectif du Traktor Tcheliabinsk de la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine en senior depuis les championnats du monde 1995. Il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2002.

Trophées et honneurs personnels 
 2002 : participe au Match des étoiles de la Superliga avec l'équipe Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992||HK Sokol Kiev || Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994||HK Sokol Kiev|| Superliga|| 38|| 5|| 3|| 8|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HK Sokol Kiev|| Superliga|| 45|| 10|| 4|| 14|| 83|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|1995-1996|| HK Sokol Kiev|| Superliga|| 26|| 5|| 2|| 7|| 59|| || || || || 
|-
| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 25|| 6|| 7|| 13|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 36|| 8|| 8|| 16|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Nürnberg Ice Tigers|| DEL|| 48|| 11|| 23|| 34|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Nürnberg Ice Tigers||DEL|| 38|| 6|| 5|| 11|| 98|| 10|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 1999-2000|| Nürnberg Ice Tigers|| DEL|| 44|| 5|| 11|| 16|| 67|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 44|| 9|| 6|| 15|| 73|| 16|| 2|| 0|| 2|| 39
|-
| 2001-2002||Lokomotiv Iaroslavl || Superliga|| 41|| 8|| 16|| 24|| 93|| 9|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
|rowspan="2"|2002-2003|| Spartak Moscou|| Superliga|| 20|| 2|| 3|| 5|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 25|| 3|| 5|| 8|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 60|| 10|| 11|| 21|| 108|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 55|| 8|| 12|| 20|| 54|| 10|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2005-2006|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 50|| 9|| 12|| 21|| 50|| 4|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 47|| 8|| 14|| 22|| 71|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| HK MVD|| Superliga|| 57|| 10|| 9|| 19|| 120|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|rowspan="2"| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 30|| 5|| 3|| 8|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 24|| 1|| 1|| 2|| 45|| 12|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 49|| 9|| 8|| 17|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HK Sokol Kiev || Ekstraliga || 48|| 24|| 21|| 45|| 50|| 3|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| 2010-2011 || HK Sokol Kiev 2|| Vichtcha Liha || 1|| 0|| 3|| 3|| 0|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || HKm Zvolen || Extraliga || 14|| 3|| 4|| 7|| 47|| -|| -||- || -|| -
|-
| 2011-2012 || HK Sokol Kiev || PHL || -|| -|| -|| -|| -|| 11|| 5|| 5|| 10|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK Sokol Kiev || PHL || 9|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Kompanion Kiev || PHL || 6|| 0|| 7|| 7|| 10|| 12|| 1|| 5|| 6|| 14

Références 

Naissance en juin 1974
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK MVD
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HKm Zvolen
Attaquant de hockey sur glace